Трес де Абрил има више значења:

 Трес де Абрил, Ел Тулиљо (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес де Абрил (Сан Николас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес де Абрил, Донато Тихерина (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес де Абрил, Ноче Буена (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику